Мостар (босн. Mostar, серб. Мостар, хорв. Mostar) — многозначный термин.

 Мостар — город в Боснии и Герцеговине, административный центр одноимённой общины и Герцеговино-Неретвенского кантона.
 Мостар (Град Мостар) — боснийское административно-территориальное образование.
 Мостар — аэропорт рядом с городом Мостар, Босния и Герцеговина, расположен в деревне Ортжеш.

См. также 
 Епархия Мостар-Дувно
 Источни-Мостар